L'Idéaliste est le titre de plusieurs œuvres :

 L'Idéaliste, roman de John Grisham publié en 1995
 L'Idéaliste, film de Francis Ford Coppola sorti en 1997, tiré du roman de John Grisham.